Kerbel steht für:
 Kerbel, eine Pflanzengattung
 Echter Kerbel, eine Pflanzenart
 Wiesen-Kerbel, eine Pflanzenart

Kerbel ist der Familienname folgender Personen:
 Joe Kerbel (um 1921–1973), US-amerikanischer  American-Football-Trainer
 Lew Jefimowitsch Kerbel (1917–2003), sowjetischer Bildhauer